Методистской собор Уэсли () — протестантская церковь в Кумаси, Гана. Является крупнейшей методидистской церковью региона, и является центром Епископальной области в Кумаси. Здание названо в честь Джона Уэсли, основателя методизма.

Примечания 

Методистские церкви
Соборы Ганы
Протестантизм в Гане